Lambro Meridionale – detto anche Lambretto poiché denominato in tal modo in lingua lombarda
Lambretto – canale artificiale di Monza
Lambretto – affluente del Lambro